Драфт НХЛ 1985 года состоялся 15 июня 1985 года в выставочном центре «Метро Торонто Конвеншн Центр» в Торонто.

Процедура драфта 

Во время 22-го драфта НХЛ в 12-ти раундах было выбрано 252 хоккеиста. Первым номером драфта стал Уэндел Кларк, выбранный клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

Церемония драфта прошла в торонтском «Метро Торонто Конвеншн Центр» в присутствии 7000 зрителей и стала первой, с момента введения процедуры драфта в 1963 году, прошедшей за пределами Монреаля.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 104;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 41,3;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 333;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 47;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 127;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 363.

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1985 года на The Internet Hockey Database
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1985/86

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1985 год в хоккее